Le Malzieu ist der Name zweier Gemeinden und eines Kantons im französischen Département Lozère:

 Le Malzieu-Forain
 Le Malzieu-Ville
 Kanton Le Malzieu-Ville
 als Namensbestandteil
 Saint-Léger-du-Malzieu, ein Ort in Südfrankreich, Nachbargemeinde der vorgenannten Orte
 als Personenname
 Mathias Malzieu, * 1974, ein französischer Autor, Sänger, Drehbuchschreiber und Filmregisseur